Das Spiel ist aus – film del 1916 diretto da Rudolf Del Zopp
 Das Spiel ist aus – film del 1922 diretto da Hans-Otto Löwenstein
 Risorgere per amare (Das Spiel ist aus) – film del 1947 diretto da Jean Delannoy